Inst bezeichnet
 beim Militär kurz die Instandsetzungstruppen; siehe Logistiktruppe
 Inste, einen Typus von Gutstagelöhnern